Minderbroedersbrug (Gouda)
Minderbroedersbrug (Mechelen)